

Prénom ou patronyme
Grâce est un prénom féminin français. Ce dernier a pour variantes ou dérivés , Graciella, Gracielle, Graciète, Graciette, Gracieuse et Graziella. Au masculin, la forme Gracieux existe.

Religion 
En religion, la grâce est une bénédiction ou une faveur.

 grâce dans le christianisme
 Salut par la seule grâce

 grâce dans le sikhisme

Droit 
 Grâce en droit
Grâce (droit français)

Toponymes 
 Grâce-Hollogne est une commune belge située en Région wallonne dans la province de Liège.

 Grâce-Berleur est une section de Grâce-Hollogne.

Navires 
 Grace, navire lancé en 1811à Ipswich ;
 Grace, navire lancé en 1814 à New York ;
 La Grace (2010), réplique, d'un brick du , baptisé du nom d'une frégate du .

Divers 

 

 
 
 An de grâce
 Anne : Anne vient de l'hébreu Hannah qui signifie « grâce ».
 Toutes les pages commençant par Grâce(s)

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme